Thailand Open 1997 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 10 och 16 mars 1997 i Bangkok, Thailand. Peter Ebdon vann turneringen efter att ha slagit Nigel Bond i finalen med 9-7. Det var Ebdons andra rankingtitel i karriären, den första var Grand Prix 1993.

Resultat

Final

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1997 i Thailand
Snookersäsongen 1996/1997
1997